Vegas peut désigner :

Musique 
 Vegas, un groupe formé par Dave Stewart et Terry Hall au début des années 1990. C'est aussi le titre de leur unique album, sorti en 1992.
 Vegas, groupe de rock belge.
 Vegas, groupe de rock grec.

Patronyme 

 Javier Baraja Vegas (1980-), est un footballeur espagnol.
 Rubén Baraja Vegas (1975-), est un footballeur espagnol.
 Valeria Vegas (1985-), est une écrivaine et réalisatrice espagnole.

Produits 
 Vegas, logiciel de montage vidéo développé par Sony.
 Vegas, système d'arcade créé par Midway Games.
 Un apéritif composé de 50 % de vin blanc mousseux et de 50 % de Mouchon (alcool traditionnel de l'Association royale des étudiants de la Région du Centre en Belgique).

Divers 
 Vegas, nom familier de la ville de Las Vegas aux États-Unis.
 Un jeu de grattage de la Française des Jeux inspiré de l'univers des casinos.

Séries télévisées 

 Vegas (Vega$), une série télévisée américaine diffusée entre 1978 et 1981 sur ABC ;
 Vegas, une série télévisée américaine diffusée entre 2012 et 2013 sur CBS.
 CSI: Vegas, une série télévisée américaine diffusée dès 2021 sur CBS.

Voir aussi 
 Vegas Robaina, une marque de cigares cubains.
 
 
 
 
 
 
 

Patronyme hispanique